

Patronyme 

 Brett Palin (né en 1984), joueur canadien de hockey sur glace canadien ;
 Christian Palin, chanteur finlandais d'origine uruguayenne ;
 Michael Palin (né en 1943), acteur britannique ; 
 Sarah Palin (née en 1964), femme politique américaine.

Toponyme 
 Palín, village de Slovaquie.
 , municipalité du Guatemala

Étymologie 
 palin- :  racine issue du grec  /  (« en arrière »). Exemple : palindrome ;
Patronyme anglais